Ранчо лос Аламос има више значења:

 Ранчо лос Аламос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Аламос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику